В список самых высоких зданий Москвы включены здания высотой более 100 м. Под зданиями здесь поднимаются постройки, разделённые с регулярными интервалами на уровни и предназначенные для жилья или пребывания людей (водонапорные башни, мачты, трубы и прочие технические постройки в эту категорию не попадают, так как являются сооружениями). Если в названии здания имеется слово «башня», то оно используется в переносном смысле.

Построенные и достраивающиеся здания 
В список включены построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей максимальной проектной высоты.

Строящиеся здания 
В список включены строящиеся здания.

Хронология самых высоких зданий Москвы

Хронология самых высоких жилых зданий Москвы

См. также 
 Небоскрёбы
 Сталинские высотки

Примечания

Ссылки 
 Актуальная карта высотных зданий Москвы выше 100 м (c фото)
 Диаграмма «Небоскрёбы Москвы»
 Высотки Москвы на сайте gorod-Moscow
 Высотные планы девелоперов
 Самые высокие новостройки Москвы, где можно приобрести квартиру

 (файл меток KMZ для Google Earth)

Высота
Москва
Самые высокие здания